Ход соревнований

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972—04.09.1972

Предварительные забеги 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972

Регламент соревнований

Четвертьфиналы 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972

Регламент соревнований

Полуфиналы 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 04.09.1972

Регламент соревнований

Финал 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 04.09.1972

Примечания

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972

М